Mastologia
 El nom vulgar donat als primats del gènere Pygathrix
 El nom vulgar donat als primats del gènere Rhinopithecus
 El nom vulgar donat als primats del gènere Simias